Лига Ирландии 1978/1979 () — 58-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Богемианс» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1978/1979
Ирландия
Ирландия
1978 год в Ирландии
Спорт в Ирландии в 1979 году